Ефи́м Самуи́лович А́длер (род. 3 марта 1937, Пахта-Арал, Казахская ССР) — советский и российский композитор, автор симфонических произведений и произведений для детей.

Биография 
Ефим Самуилович Адлер родился 3 марта 1937 года в совхозе Пахта-Арал Казахской ССР. В 1962 году окончил историко-теоретический факультет Одесской консерватории, в 1968 — заочное отделение Музыкально-педагогического института им. Гнесиных по классу композиции Н. И. Пейко. В 1966—1972 работал редактором издательства «Музыка». Живёт в Канаде.

"Композитор Ефим Адлер рос в семье, где никто не играл ни на одном музыкальном инструменте. Но, когда он впервые увидел огромный концертный рояль, а ему тогда было всего шесть лет, он ни о чём другом больше не мог думать. Он сам пришёл в музыкальную школу и попросил записать его в первый класс. Увлечение оказалось серьёзным, музыкальная школа с успехом была закончена". ( из воспоминаний В. Романовой-Хрусталёвой, 1978 - 1980 гг.), .

Произведения

Детские песни 
 Шесть песен на стихи Мориса Карема (перевод с французского М. Кудинова):
 Мой змей
 Старый король
 Кукла заболела
 В первый раз
 Паук
 На мельнице жил кот
 Четыре песни из спектакля Страна Дельфиния. (Слова М. Пляцковского)
 Если с песенкой дружить
 Самовар
 Песня веселых путешественников
 Песня пиратов
 Я рисую. (Слова В. Малкова)
 Наш оркестр. (Слова В. Семернина)
 Где ты бегал, лягушонок? (Слова М. Пляцковского)
 Каланча. (Слова М. Пляцковского)
 Нам эта песня нравится. (Слова В. Семернина)
 Песня любопытных. Из радиоспектакля «Лабиринт». (Слова Л. Дымовой)
 Чтобы песня прозвучала. (Песня легкокрылая) (Слова Л. Дымовой)
 Полон музыки весь свет. Слова (Л. Дымовой)
 Не о скворцах. Из радиоспектакля «Берёзовая роща»
 Великан и мышь. Перевод с немецкого (Ю. Коринца)
 Тишина. Слова (Е. Руженцева)

Другое 
 За каждого мы отвечаем (для солиста, смеш. хора и орк., сл. Т. Ружевича для орк. — 2 симфонии (1968, 1972 — для эстр.-симф. орк. «Игра тембров») Симф. поэма (1962)
 Увертюра (1975); для скр. и эстр.-симф.орк.
 Концерт (1975); струн. квартет (1967); для струн. квинтета — пьесы (1968); для ф-п. — Вариации (1964); для скр. и ф-п. — Поэма (1965); для голоса и ф-п. — вок. цикл Времена года (сл. Р.-М. Рильке, Р. Альберти и др., 1966)
 Баллада Семнадцатый год (сл. Л. Мартынова, 1968)
 Вок. цикл Парнас дыбом (сл. сов. поэтов, 1970)
 Романсы, песни, дет. песни; хоры а капелла — циклы; на стихи Л. Мартынова (1970)
 Родная природа (на стихи рус. и сов. поэтов, 1974)
 Музыкальная сказка «В стране музыкальных волшебников»
 Музыка для радиопередачи Клуб знаменитых капитанов

Музыка для фильмов 
 Свой парень
 Две улыбки

Примечания 

Композиторы-песенники